Де́ло Варва́ры Карау́ловой — уголовный процесс по обвинению российской студентки Варвары Карауловой в приготовлении к участию в деятельности террористической организации «Исламское государство». В мае 2015 года Караулова пыталась попасть на подконтрольную ИГ территорию Сирии, но была задержана в Турции и отправлена в Россию. В декабре 2016 года она была приговорена к 4,5 годам заключения в колонии общего режима. 27 апреля 2019 года Караулова вышла из колонии в рамках условно-досрочного освобождения.

Побег и возвращение 
Варвара Павловна Караулова родилась 29 ноября 1995 года, выросла и обучалась в США и Западной Европе, но после переезда матери в Москву поступила в российскую школу, занималась спортом (боксом, тайским боксом, стрельбой из лука, греблей, футболом) и окончила школу с золотой медалью. Поступила на отделение культурологии философского факультета МГУ. По словам Варвары, в 2012 году в социальной сети «Вконтакте» в группе болельщиков ЦСКА она познакомилась с «Владом» (Айратом Саматовым из Казани, уже в процессе переписки с Варварой ставшим членом ИГ), после продолжительной переписки с которым захотела жить по законам ислама и самостоятельно обратилась в эту религию. Караулова влюбилась в Саматова и в переписке просила его взять её в жёны и забрать в Сирию, куда тот собирался для участия в военных действиях на стороне ИГ.

Вскоре студентка на два месяца потеряла связь с Саматовым, но с ней связались и предложили выйти замуж за боевика Джебхат ан-Нусра Надира. По словам Карауловой, приревновав Саматова к другой девушке, она пыталась отомстить ему, согласившись выйти замуж за Надира через трансляцию в Skype. Надир выслал ей деньги для переезда в Сирию, но в апреле 2015 года с ней связался Саматов, который убедил Варвару выйти замуж за него. Караулова приобрела билет в Стамбул на 27 мая 2015 года.

Когда вечером 27 мая девушка не вернулась домой, её отец, соучредитель Divizion Павел Караулов, используя сперва социальные сети, а потом свои связи в ФСБ, МИДе и других структурах, начал искать дочь. Эти поиски, к которым подключился и Интерпол, попали в ведущие СМИ страны, где преобладала информация, что девушка стала жертвой вербовщиков ИГ. После прилёта в Стамбул члены ИГИЛ перевозили Караулову вместе с другими женщинами, предназначавшимися боевикам, в сторону Сирии, пока 4 июня её вместе с 12 другими россиянами и 4 азербайджанцами не задержали при попытке перейти границу в Килисе турецкие силовики.

Караулова содержалась в миграционном лагере Батмана, затем перевезена спецрейсом из Диярбакыра в Стамбул, откуда 11 июня прилетела в Москву. В тот момент было неизвестно, пройдёт ли девушка свидетелем по делу о вербовке в экстремистскую организацию (ст. 282.1 УК РФ) или её обвинят в покушении на участие в незаконном вооружённом формировании (ст. 208 УК).

Уголовный процесс 
23 июля 2015 года Следственный комитет Российской Федерации (СКР) решил не возбуждать дело против Варвары Карауловой. В сентябре 2015 года девушка сменила имя на Александру Иванову (в 2019 году вернула себе прежнее имя и фамилию). 27 октября она была допрошена СКР как фигурант дела против вербовщиков. На следующий день Лефортовский суд Москвы арестовал Иванову как подозреваемую в «приготовлении к участию в деятельности террористической организации» (ст. 205.5 УК). В ноябре 2015 года ей было выдвинуто обвинение, а следователь заявил, что по возвращении из Турции девушка продолжала поддерживать контакты с террористами, а имя сменила для нового побега.

26 августа 2016 года следствие предъявило Ивановой обвинение в окончательной редакции, составившее 13 томов. Дело было передано в Московский окружной военный суд, где 5 октября начался судебный процесс. Следствие обвинило Иванову в попытке присоединиться к подразделению ИГИЛ «Бадр», готовившему смертников. Вскоре стало известно, что обвиняемой в больнице имени Алексеева был поставлен диагноз шизотипическое расстройство. Государственный обвинитель требовал приговорить девушку к 5 годам колонии общего режима и штрафу в 150 тыс. рублей. В последнем слове Варвара Караулова признала, что допустила ошибку, совершив побег в Сирию, не хотела причинить зло или вред другим людям, не собиралась участвовать в боевых действиях и попросила суд о снисхождении.

22 декабря 2016 года судья Александр Абабков, зачитывая текст приговора, сообщил, что в его основу легли признательные показания, данные Ивановой в ходе предварительного следствия, от которых она позднее отказалась, а также показания ряда свидетелей. Он признал Иванову вменяемой и приговорил её к 4,5 годам заключения в колонии общего режима, усмотрев у неё стремление стать боевиком ИГ. Адвокат осуждённой подал апелляцию, настаивая, что Иванова ехала в Сирию по любви.

Отец Варвары Карауловой был в шоке от приговора и пожалел о том, что обратился за помощью к ФСБ России, представители которого обещали, что его дочь будет свидетелем: «…получается, я сделал ошибку, обратившись к тому, кто должен обеспечивать нашу безопасность». Мать Варвары возмутилась тем, что свидетель, который участвовал в боевых действиях на стороне террористов и приехал в РФ по поддельным документам, получил срок меньше, чем у Карауловой, — 4 года. Также родители Варвары Карауловой рассказали, что подали жалобу в Европейский суд по правам человека, и будут обжаловать приговор.

22 марта 2017 года Верховный суд России отклонил жалобы защиты и признал законным приговор Карауловой (Ивановой). На срок тюремного заключения Варвара Караулова была отправлена в женскую колонию ИК-1 в Вологде.

Условно-досрочное освобождение 
В апреле 2019 года адвокаты направили прошение об УДО Карауловой, которая с учётом заключения во время следствия отбыла 3,5 года из 4,5. По утверждению её адвоката Бадамшина и матери, так как на философском факультете МГУ не было заочного обучения, отбывая наказание, Караулова заочно училась в университете «Синергия» на факультете менеджмента и юриспруденции, надеялась поступить в магистратуру в МГУ. Она соблюдала нормы выработки на производстве, не конфликтовала с другими осуждёнными и имела отличную характеристику от психолога. Её навещал православный духовник.

16 апреля 2019 года Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой. 27 апреля Караулова вышла из колонии ИК-1 в Вологде на свободу.

После освобождения 
4 июня 2020 года Кунцевский суд Москвы установил административный надзор над Варварой Карауловой, запретив ей до 2029 года находиться ночью (с 22:00 до 06:00) вне дома, если это не связано с рабочими обязанностями.

В июле 2020 года вышла замуж за адвоката Олега Елисеева, с которым познакомилась в 2019 году. Весной 2021 года у пары родился сын Ицхак.

Резонанс 
В российских СМИ дело Варвары Карауловой нередко приводится в качестве примера типичных методов работы вербовщиков экстремистских организаций в интернете. Рассматривается дело в качестве характерного и в специальной литературе, посвящённой изучению терроризма.

По мнению обозревателя «Независимой газеты», в истории одной из героинь российского телесериала «Колл-центр» — Лизы Некрасовой — имеется «отзвук истории Варвары Карауловой». Похожая история имеет место и в сериале «На краю».

Примечания

Ссылки 
 Тема Дело Варвары Карауловой на сайте «Российской газеты».
 Тема Завербованная студентка на сайте «Вести.ру».
 Тема Дело Варвары Карауловой на сайте «Коммерсанта».
 Тема Дело студентки Варвары Карауловой на сайте «РИА Новости».
 «Я считал, что сотрудники ФСБ нас поддерживали». Интервью Павла Караулова, отца осужденной за попытку уехать в Сирию Варвары Карауловой на Meduza.

Уголовные дела в России
Исламское государство
2015 год в России